Niemcy:
 Wackerow – część gminy (Ortsteil) Ritzerow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Wackerow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Marieluise Wackerow – niemiecka badmintonistka